Сиссо́ко — фамилия, распространённая в странах Западной Африки. Известные носители:

 Сиссоко, Али (род. 1987) — французский футболист, защитник.
 Сиссоко, Альфа (род. 1997) — французский футболист малийского происхождения, защитник.
 Сиссоко, Джанго (род. 1950) — малийский политик.
 Сиссоко, Иссуф (род. 2002) — малийский футболист, полузащитник.
 Сиссоко, Мохаммед (род. 1985) — малийский футболист, полузащитник.
 Сиссоко, Мусса (род. 1989) — французский футболист, полузащитник.
 Сиссоко, Самбу (род. 1999) — французский футболист, полузащитник.
 Сиссоко, Сейду (1929—1986)  — сенегальский политический деятель.
 Сиссоко, Сулейман (род. 1991) — французский боксёр сенегальского происхождения.
 Сиссоко, Фили Дабо (1900—1964) – малийский писатель.
 Сиссоко, Халиду (род. 1978) — сенегальский и азербайджанский футболист, вратарь.